Чоловіча гонка із масовим стартом чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася 12 березня 2001 у Ханти-Мансійську о 14:30 за місцевим часом. Для участі в гонці було відібрано 30 біатлоністів за результатами попередніх гонок чемпіонату та загального заліку Кубка світу.

Результати

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні